Михаил Александрович Ольша́нский (1908—1988) — советский агроном и селекционер.

Биография 
Родился 10 (23 октября) 1908 года в семье служащего в местечке Сарны (ныне город, Ровненская область, Украина).

В 1928 году окончил Масловский институт селекции и семеноводства в Киевской области.

кандидат сельскохозяйственных наук, профессор (1936), академик ВАСХНИЛ (1948). В 1960—1962 годах министр сельского хозяйства СССР. Член ВКП(б) с 1932 года.

С марта 1965 года на пенсии (персональный пенсионер союзного значения).
Умер 27 июня 1988 года Похоронен в Москве на Митинском кладбище.. Стараниями известного некрополиста Павла Каца могила найдена 1 мая 2010 года.

Работа в ВСГИ 
Работал во ВСГИ в Одессе на должностях:
 техник (март 1928—1929)
 аспирант (1929—1932)
 заведующий отделом хлопчатника (1932—1938)
 исполняющий обязанности директора (1938—1941)
 заместитель директора по научной части (1945—1951)

Работа в ВАСХНИЛ 
 Председатель Оргбюро Украинского филиала ВАСХНИЛ (в марте-июле 1941)
 Вице-президент ВАСХНИЛ (март 1951—1960)
 Редактор журнала «Доклады ВАСХНИЛ» Минсистерства сельского хозяйства СССР (август 1953 — январь 1960).
 Президент ВАСХНИЛ (в марте 1962 — декабре 1964).

Работа в других организациях 
 Одесский университет (1931—1937), преподаватель.
 Одесский сельскохозяйственный институт (1937—1941), преподаватель.
 Рождественский сельскохозяйственный техникум Куйбышевской области (июль 1941—1942), директор.
 Куйбышевский сельскохозяйственный институт (декабрь 1942—1945), директор.
 Всесоюзный НИИ кормов имени В. Р. Вильямса ВАСХНИЛ (1958—1961), директор.

Государственные должности 
 министр сельского хозяйства СССР (в декабре 1960 — апреле 1962)
 кандидат в члены ЦК КПСС в 1961—1966.
 депутат ВС СССР 6 созыва (1962—1966).

Работы в области селекции 
Кенаф № 5136; хлопчатник «Одесский-1». Сайт Российской академии сельскохозяйственных наук утверждает, что этот сорт «отличается высокой урожайностью, скороспелостью, выходом и длиной волокна, крупностью коробочек».

Взаимоотношения с Т. Д. Лысенко 
Будучи сторонником Т. Д. Лысенко, Ольшанский принимал участие в разработке метода межсортовой гибридизации растений при свободном опылении, принципа браковки по первому поколению гибридов, гнездового способа посева полезащитных лесных полос.

14 июля 1964 года Ольшанский написал письмо в Центральный Комитет КПСС Н. С. Хрущёву, где критиковал самиздатовскую книгу Ж. А. Медведева «Культ личности и биологическая наука» и выступление А. Д. Сахарова на сессии АН СССР 26 июня, когда общее собрание АН СССР впервые открыто выступило против лысенковцев. Ольшанский, обеляя их и сетуя, что никто из академиков «не отмежевался от этого грубого политического обвинения», призвал по закону «защитить Т. Д. Лысенко от потоков грязной клеветы».

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1941) — за выведение сорта хлопчатника «Одесский № 1» для новых районов хлопкосеяния
 Сталинская премия первой степени (1951) — за научно-производственную разработку вопросов гнездового способа посева леса.
 орден Ленина (1949)
 орден Трудового Красного Знамени (1948)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Большая серебряная медаль ВСХВ (1940).

Публикации 
Опубликовано около 100 научных работ.
 Про підсумки роботи 4 сесiï Всесоюзноï академiï сільськогосподарських наук iм. В.I. Леніна i про завдання дальшого розвитку мічурінськоï агробіологiï на Украïнi: Доповідь на респ. нарадi прауівників біол., с.-г. i мед. наук с участю практиків-мічурінців. — Киïв; Харків: Держсілгоспвидав, 1948. — 52 с.
 Теория стадийного развития растения и селекция хлопчатника // Советский хлопок. — 1937. — № 2;
 Изменение длины волокна у хлопчатника в направлении отбора // Яровизация. — 1941. — № 2;
 Творческая роль отбора в свете мичуринского учения // Агробиология. — 1950. — № 4;
 Теоретические основы метода межсортовой гибридизации растений при свободном опылении // Научные труды Всесоюзного селекционно-генетического института им. Т. Д. Лысенко. — 1952. — Вып. 2.
 Проблемы степного земледелия и пути повышения урожайности сельскохозяйственных культур. — М.: Изд-во МСХ СССР, 1958. — 20 с.
 Актуальные вопросы развития советского сельского хозяйства // Проблемы мира и социализма. — 1961. — № 8. — С. 15—21.
 Против фальсификации в биологической науке // Нева. — 1963. — № 9. — С. 162—166.
 Умело использовать удобрения // Агробиология. — 1964. — № 2. — С. 164—168.

Примечания

Ссылки 
 Могила М. А. Ольшанского

Персональные пенсионеры союзного значения
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Селекционеры СССР
Министры сельского хозяйства СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Президенты ВАСХНИЛ
Академики ВАСХНИЛ
Биологи XX века
Похороненные на Митинском кладбище
Селекционеры хлопчатника
Делегаты XXII съезда КПСС
Селекционеры кенафа